Haverhill puede hacer referencia a las siguientes localidades:
 Haverhill (Suffolk), Inglaterra

Estados Unidos:

Haverhill, ciudad del Estado de Iowa;
Haverhill, localidad del Estado de Florida;
Haverhill, ciudad del Estado de Massachusetts;
Haverhill, pueblo del Estado de Nuevo Hampshire;
Municipio de Haverhill, en el Estado de Minnesota.